Серге́й Жу́ков:
 Жуков, Сергей Александрович (род. 1956) — нелетавший российский космонавт, директор космического кластера «Сколково».
 Жуков, Сергей Анатольевич (род. 1973) — Генеральный директор Мосметростроя.
 Жуков, Сергей Борисович (род. 1958) — советский и российский хоккеист. Тренер.
 Жуков, Сергей Васильевич (1870 — ?) — русский военачальник, генерал-майор.
 Жуков, Сергей Викторович (род. 1951) — советский и российский композитор.
 Жуков, Сергей Владимирович (род. 1952) — президент федерации тайского бокса России.
 Жуков, Сергей Евгеньевич (род. 1976) — солист поп-группы «Руки вверх!», продюсер, композитор, поэт, бизнесмен.
 Жуков, Сергей Николаевич (род. 1967) — российский футболист; тренер.
 Жуков, Сергей Петрович (род. 1975) — российский хоккеист.